La coupe d'Allemagne de football 1992-1993 est la cinquantième édition de l'histoire de la compétition. La finale a lieu à l'Olympiastadion de Berlin.

Le Bayer Leverkusen remporte le trophée pour la première fois de son histoire. Il bat en finale l'équipe réserve du Hertha BSC Berlin composée d'amateurs sur le score de 1 but à 0.

Cette édition est marquée par le fantastique parcours de l'équipe II du Hertha BSC Berlin qui élimina le tenant du titre Hanovre 96 en huitième de finale et arriva en finale avec l'émergence d'un futur grand joueur allemand Carsten Ramelow. On peut également noter que le Bayer Leverkusen a éliminé le Hertha BSC Berlin en huitième de finale ainsi que l'équipe II du Hertha BSC Berlin en finale.

Premier tour 

Les résultats du premier tour

Deuxième tour 

Les résultats du deuxième tour

Troisième tour 

Les résultats du troisième tour

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Bibliographie

Liens externes 
 Résultats de la Coupe d'Allemagne sur dfb.de
 Résultats de la Coupe d'Allemagne sur rsssf.com

Références 

 

1992-1993
Football en Allemagne en 1992
Football en Allemagne en 1993
Allemagne